

Бжустова — село в гміні Бобровники Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжустова — село в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства